

Щуче — село, Мамлютський район, Північноказахстанська область

Щуче — місто, районний центр, Курганська область
 Щуче — присілок, Варгашинський район, Курганська область
 Щуче — присілок, Заводоуковський міський округ, Тюменська область
 Щуче — присілок, Мішкинський район, Курганська область
 Щуче — селище, Приуральський район, Ямало-Ненецький автономний округ, Тюменська область
 Щуче — присілок, Юргамиський район, Курганська область